Grandville (Aube); een gemeente in het Franse departement Aube
Grandville (Michigan); plaats (city) in de Amerikaanse staat Michigan
Grandville (België); een woonkern in de Belgische gemeente Oerle
Grandville; pseudoniem van Jean-Ignace-Isidore Gérard, een Franse karikaturist

Zie ook
La Grandville; een gemeente in het Franse departement Ardennes
Granville (doorverwijspagina)